Settelen ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Settelen (1857–1907), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Peter Settelen (* 1951), britischer Schauspieler, Sprachtrainer